Marfaing ist der Familienname folgender Personen:

 André Marfaing (1925–1987), französischer Maler und Grafiker
 Michel Marfaing (* 1970), französischer Rugby-Union-Spieler